Jamapará é um distrito do município de Sapucaia, no estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Situa-se na divisa com os municípios de Carmo, no estado do Rio, e de Além Paraíba, em Minas Gerais, às margens do rio Paraíba do Sul, o qual divide os dois estados nesta região.

Distritos de Sapucaia (Rio de Janeiro)